

Село:
 Мала Іванівка — Черкаська область, Христинівський район.

Селище:
 Мала Іванівка — Харківська область, Богодухівський район.